Kazuha Toyama est un personnage féminin du manga Détective Conan.

Histoire

Personnalité 
Kazuha Toyama est une jeune fille de 17 ans venant de la région du Kansai, elle parle le Osaka-ben comme son ami d'enfance, Heiji Hattori. Son père est commissaire principal à la préfecture de police d'Osaka et est sous les directives du père d'Heiji. C'est à cause de leurs pères que leurs enfants se sont rencontrés. Kazuha est seconde dan d'aïkido.Elle est amoureuse d'Heiji depuis son enfance.

Très superstitieuse, elle garde sur elle une amulette, et oblige Heiji à en porter une lorsqu'il est sur une affaire. Leurs amulettes sont composées de maillons de menottes appartenant au grand-père de Heiji et auxquelles ils s'étaient trouvés enchaînés enfants. C'est ainsi que Kazuha appelle leur relation liée par des chaînes de fer. D'ailleurs ces chaînes ont plusieurs fois sauvé Heiji de la mort.

Amie de Ran Mouri, elle lui est très semblable car comme cette dernière, elle pratique les arts martiaux, a peur des fantômes et est amoureuse de son détective. Lors de sa première rencontre avec Ran, elle s'était imaginée que Ran était la Kudô dont Heiji lui parlait si souvent, et s'en était fort irritée !

Profil du Personnage selon le Conan Drill 

AGE: 17 ans 

DATE DE NAISSANCE: Inconnu

PARTICULARITÉ PHYSIQUE: Inconnu

DOMICILE: Dans la région d’Osaka.

FAMILLE: son père, M. TOYAMA (prénom non mentionné) qui est le second/subalterne du père de Heiji mais également son meilleur ami. Toyama et Heizo se connaissent depuis l’enfance (puisque Toyama trouve que Heiji ressemble énormément à Heizo lorsqu’il était lycéen). Sa mère a finalement été mentionnée dans le tome 59 et met fin a toutes les hypothèses selon lesquelles Kazuha l'aurait perdue ou que ses parents seraient divorcés.

ÉCOLE: Kazuha est dans la même classe qu’Heiji au lycée Kaiho. (Elle est donc en deuxième année = en première selon le système scolaire français).

CLUB: Elle fait partie du club d'aïkido de son lycée. 

OBJETS FÉTICHES: L'amulette お守り qu’elle a confectionné avec les fragments de menottes.

INTÉRÊTS: Elle aime Heiji et faire du shopping. 

HABITUDES/RÉPLIQUES:
Kazuha a tendance à s'inquiéter dès que Heiji n’a plus son amulette sur lui. Elle lui demande fréquemment “tu as bien ton talisman?”.
Elle aime regarder la "petite lueur dans le regard" de Heiji lorsque ce dernier résout une enquête.
Accessoirement, elle fait une obsession sur les objets assortis (quand elle est jalouse que Ran et Heiji portent les mêmes types de T-shirt. Cette manie vient certainement du fait que Heiji et elle possèdent le même talisman et que - étant facilement jalouse - elle ne permet à aucune autre fille d’avoir cette particularité.
À la première personne (en japonais), Kazuha utilise “ATASHI” アタシ au lieu de “watashi”　私.

CARACTÈRE: C’est une fille enjouée et dynamique, qui comme Heiji parle le dialecte d’Osaka (le Kansai-ben). Amoureuse de Heiji depuis longtemps, elle est de tempérament jalouse et assez colérique. Lors de sa rencontre avec Ran, elle a failli se disputer plusieurs fois avec elle (jusqu'à sa réconciliation finale au tome 21) mais elle finit par devenir une très bonne amie avec elle. Sous ses apparences fortes, Kazuha reste toutefois une jeune fille délicate et qu’on peut blesser facilement.
Kazuha est aussi un peu rancunière : elle en veut à Heiji de l’avoir fait attendre 4 heures devant le Big Man a Umeda alors que ce dernier était à Tokyo et avait oublié son rendez -ous. 
De plus, dans le tome 19 (première apparition), elle nie être la petite amie de Heiji mais en échange se présente comme jouant le rôle d’une “grande sœur”.

LES MENOTTES: Lorsqu’ils étaient enfants, Heiji et elle ont joué dans le grenier de la maison de Heiji avec une vieille paire de menottes. Ils se sont retrouvés attachés l’un à l’autre et ont passé toute leur journée comme ça en attendant le retour des parents à la maison. Ils ont même dû aller aux toilettes et prendre un bain ensemble.
Par la suite, les menottes ont été sciées et Kazuha a gardé des fragments de la chaîne et les a insérés dans des amulettes en souvenir de ce jour. Elle possède une de ces amulettes et Heiji garde la seconde.

Relations

Notes et références 
 

Toyama, Kazuha
Personnage de fiction féminin
Personnage de fiction japonais
Personnage de fiction créé en 1994

it:Personaggi di Detective Conan#Kazuha Toyama